Лядины — название нескольких населённых пунктов:
 Лядины — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Лядины — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Лядины — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Лядины — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Лядины — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Лядины — деревня в Фировском районе Тверской области.

См. также 
 Гавриловская (Лядины) — село в МО «Печниковское» Каргопольского района Архангельской области.